

Patronyme
 Albert Mackey (1807-1881), médecin américain franc-maçon
 Emma Mackey (1996-), actrice franco-britannique
 Frank MacKey (1852-1927), joueur de polo américain
 George Mackey (1916-2006), mathématicien américain
 Jermain Mackey (1979-), boxeur bahaméen
 Malcolm Mackey (1970-), joueur américain de basket-ball
 Nathaniel Mackey (1947-), poète, romancier, critique d'art, éditeur et universitaire afro-américain
 Reg Mackey (1900-?), joueur canadien de hockey sur glace
Sandra Mackey (1937-2015), écrivaine américaine
 William Francis Mackey (1918-2015), professeur et linguiste canadien
 William J. Mackey (1915-1995), jésuite canadien, pédagogue au Bhoutan

Autres
 M. Mackey, personnage de la série télévisée South Park

Homonymie de patronyme